А́лые паруса́ — опера-феерия, записанная в 1976 году вокально-инструментальным ансамблем «Музыка» на музыку Андрея Богословского. Сюжетной основой спектакля является повесть Александра Грина «Алые паруса».

Записана всесоюзной студией грамзаписи «Мелодия» СССР в 1976 году (2 грампластинки формата LP, альбом вышел в 1983 году), звукорежиссёр — В. Беднов, редактор — В. Рыжиков.

Действующие лица и исполнители 
Ассоль — Т. Шабельникова
Грэй — С. Станишевский
Сказочник — Ю. Слободкин
Мать Грэя — Н. Киреева
I помощник капитана, трактирщик, угольщик, отец Грэя — Н. Воробьев
II Помощник капитана — В. Романцев
Матросы, домочадцы, приказчики, горожане — вокальная группа ВИА «Музыка»

Интересные факты 
Автор текста на конверте об Андрее Богословском — Оскар Фельцман.

Мюзиклы по алфавиту
Мюзиклы по мотивам книг
Советские рок-оперы